Buprestis — рід жуків родини златок (Buprestidae).

Поширення 
Рід поширений по всьому світі, крім деяких частин Африки та Антарктиди.

Види 
Рід містить 78 видів:

 Buprestis adjecta (LeConte, 1854)
 Buprestis aetnensis Baviera & Sparacio, 2002
 Buprestis alemanica (Heer, 1879)
 Buprestis apicipennis Reitter, 1898
 Buprestis apricans Herbst, 1801
 Buprestis atlas Szallies, 1994
 Buprestis auratostriata (Haupt, 1950)
 Buprestis aurora Bellamy, 2011
 Buprestis aurulenta Linnaeus, 1767
 Buprestis bergevini Théry, 1911
 Buprestis bertheloti Laporte & Gory, 1837
 Buprestis bilyi Novak & Kubá, 1993
 Buprestis biplagiata Waterhouse, 1882
 Buprestis carabuho Westcott, 1998
 Buprestis catoxantha Gory, 1840
 Buprestis concinna (Heer, 1879)
 Buprestis confluenta Say, 1823
 Buprestis connexa Horn, 1875
 Buprestis consularis Gory, 1841
 Buprestis costipennis (Fairmaire, 1891)
 Buprestis cubensis Fisher, 1925
 Buprestis cupressi Germar, 1817
 Buprestis cuprostriata (Weidlich, 1987)
 Buprestis dalmatina Mannerheim, 1837
 Buprestis decemspilota Hope, 1831
 Buprestis decipiens Fisher, 1925
 Buprestis decora Fabricius, 1775
 Buprestis deleta (Heer, 1847)
 Buprestis douei Lucas, 1846
 Buprestis dumonti (Théry, 1942)
 Buprestis esakii Kurosawa, 1954
 Buprestis fairmairei Théry, 1911
 Buprestis fasciata Fabricius, 1787
 Buprestis flavoangulata (Fairmaire, 1856)
 Buprestis florissantensis Wickham, 1914
 Buprestis fremontiae Burke, 1924
 Buprestis gibbsii (LeConte, 1857)
 Buprestis gracilis (Heer, 1847)
 Buprestis griseomicans (Haupt, 1950)
 Buprestis guttatipennis Abeille de Perrin, 1900
 Buprestis haardti Théry, 1934
 Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780
 Buprestis hauboldi (Weidlich, 1987)
 Buprestis hauseri Obenberger, 1928
 Buprestis heydeni (Heer, 1847)
 Buprestis hilaris Klug, 1829
 Buprestis hispaniolae Fisher, 1940
 Buprestis humeralis Klug, 1829
 Buprestis intricata Casey, 1909
 Buprestis kashimirensis Beeson, 1919
 Buprestis kruegeri (Hoscheck, 1929)
 Buprestis kudiensis Cockerell, 1926
 Buprestis laeviventris (LeConte, 1857)
 Buprestis langii Mannerheim, 1843
 Buprestis lebisi Descarpentries, 1956
 Buprestis lineata Fabricius, 1781
 Buprestis lyrata Casey, 1909
 Buprestis maculativentris Say, 1825
 Buprestis maculipennis Gory, 1841
 Buprestis magica Laporte & Gory, 1837
 Buprestis margineaurata Weidlich, 1987
 Buprestis maura Olivier, 1790
 Buprestis megistrache Cockerell, 1926
 Buprestis metallescens Abeille de Perrin, 1891
 Buprestis meyeri Heyden, 1858
 Buprestis mirabilis Kurosawa, 1969
 Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767
 Buprestis nutalli Kirby, 1837
 Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758
 Buprestis panamensis Théry, 1923
 Buprestis parmaculativentris Knull, 1958
 Buprestis picta Waterhouse, 1882
 Buprestis piliventris Waterhouse, 1882
 Buprestis pongraczi Weidlich, 1987
 Buprestis pristina (Heyden, 1862)
 Buprestis prospera Casey, 1909
 Buprestis redempta (Heyden, 1859)
 Buprestis rufipes Olivier, 1790
 Buprestis rustica Linnaeus, 1758
 Buprestis rusticana (Heer, 1847)
 Buprestis salisburyensis Herbst, 1801
 Buprestis salomonii (Thomson, 1878)
 Buprestis samanthae (Hattori & Tanaka, 2007)
 Buprestis sanguinea Fabricius, 1798
 Buprestis saxigena Scudder, 1879
 Buprestis scudderi Wickham, 1914
 Buprestis senecta Heyden, 1858
 Buprestis seorsus (Haupt, 1950)
 Buprestis sepulta Scudder, 1879
 Buprestis seyfriedi (Heer, 1847)
 Buprestis splendens Fabricius, 1775 — златка блискуча
 Buprestis sterbai Obenberger, 1943
 Buprestis striata Fabricius, 1775
 Buprestis strigosa Gebler, 1830
 Buprestis subornata (LeConte, 1860)
 Buprestis sulcicollis (LeConte, 1860)
 Buprestis tertiaria Scudder, 1879
 Buprestis tincta (Heer, 1862)
 Buprestis tradita Heyden, 1859
 Buprestis transversepicta Kerremans, 1897
 Buprestis ventralis Waterhouse, 1882
 Buprestis viridistriatus (Haupt, 1950)
 Buprestis viridisuturalis Nicolay & Weiss, 1918
 Buprestis zayasi Fisher, 1953

Примітки 

Златки
Роди златок